Collelungo ima više značenja:
 Collelungo, Caserta
 Collelungo, Rieti
 Collelungo, Terni